Повреждение мозга:

 Повреждение мозга — заболевание;
 Диффузное аксональное повреждение головного мозга — черепно-мозговая травма.

Художественные произведения 
 «Повреждение мозга» — американская комедия ужасов 1988 года;
 Brain Damage () — композиция группы Pink Floyd.